SA Tennis Open 2011 – tenisowy turniej ATP World Tour rangi ATP World Tour 250 z cyklu SA Tennis Open rozgrywany w dniach 1–6 lutego 2011 roku w Johannesburgu na kortach twardych o puli nagród 442 500 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2011 w tenisie ziemnym
2011
2011 w Południowej Afryce